Belaga (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Belaga (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Belaga